Grünweg ist der Name folgender Orte:

 Grünweg (Seeon-Seebruck), Ortsteil von Seeon-Seebruck, Landkreis Traunstein, Bayern
 Grünweg (Gemeinde Krispl), Ortsteil von Krispl, Bezirk Hallein, Land Salzburg

Siehe auch:
 Grünestraße
 Grüne Straße
 Den Grønne Sti
 Grüner Pfad